Albert Plesman (1889-1953), luchtvaartpionier en KLM-oprichter
 Hans Plesman (1918-1949), vliegenier
 Jan Leendert Plesman (1919-1944), piloot en Engelandvaarder
 Suzanne Plesman (1973), hockeyspeelster